Gaillon ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Gaillon im Département Eure
Gaillon-sur-Montcient im Département Yvelines

Siehe auch:
Gaillan-en-Médoc, Gemeinde im Département Gironde